L'édition masculine 2014 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 6 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Sept joueurs du top 10 participent au tableau de double : Novak Djokovic, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray, Juan Martín del Potro, ainsi que l'association Roger Federer (tête de série 7 en simple) et Stanislas Wawrinka (tête de série 3) en vue de préparer la rencontre de Coupe Davis face au Kazakhstan.

Forfaits 
L'Espagnol David Ferrer ( mondial), touché à l'adducteur gauche lors de l'Open du Mexique, est contraint de déclarer forfait. 

Malgré une blessure au poignet gauche qui l'avait contraint à l'abandon à l'Open de Dubaï deux semaines plus tôt, Juan Martín del Potro a quand même décidé de participer au tournoi. Néanmoins, après avoir perdu en double, il déclare forfait avant même son entrée en lice dans le tableau simple face à Feliciano López.

On note aussi les forfaits de Nicolás Almagro, Benoît Paire, Jürgen Melzer, Marcel Granollers, Carlos Berlocq et Janko Tipsarević, ainsi que celui de dernière minute de Mikhail Youzhny.

Pendant le tournoi  
Le tenant du titre Rafael Nadal est battu au  par Alexandr Dolgopolov.

En quart de finale, seulement deux joueurs du top 10 sont encore en lice : Roger Federer et Novak Djokovic. Les deux joueurs se rencontrent par la suite en finale.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Indian Wells, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, tenants du titre, remportent leur  ensemble en battant en finale Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  en ATP Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2014) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en mars 2014
Sport en Californie en 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014